Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” se poate referi la următoarele lăcașe de cult:

Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Baia Mare
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Budapesta
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Cluj
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Drochia
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Rouen
Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Varna